Безіменна () — річка в Україні у Козелецькому й Носівському районах Чернігівської області. Права притока річки Остер (басейн Десни).

Опис 
Довжина річки приблизно 18,87 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 14,07  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,34 . Формується багатьма безіменними струмками та загатами. Річка в переважній більшості каналізована.

Розташування 
Бере початок у селі Гальчин. Тече переважно на південний захід понад болотом Сосинське, через мішаний ліс, через село Роздольне і на північно-східній околиці села Киселівка впадає у річку Остер, ліву притоку Десни.

Населе пункти взбовж берегової смуги: Хрещате.

Цікаві факти 
 Річка тече по заболоченій місцевості.
 Між селами Хрещате та Роздольне річку перетинає автошлях  (Глухів — Бачівськ (державний кордон із Росією))''''' — автомобільний шлях міжнародного значення на території України. Проходить територією Чернігівської та [[Сумська область|Сумської областей]).

Примітки 

Малі річки України
Річки Чернігівської області
Річки Козелецького району
Річки Носівського району